John Newman – cantautore britannico
 John Newman – cardinale britannico
 John Newman – cestista statunitense